Soldier může být:

 Liaquat Soldier (1952–2011) – pákistánský herec
 David Soldier (* 1956) – americký hudebník a neurolog
 Soldier (album) – album zpěváka Iggyho Popa z roku 1980